Kweekschool voor de Zeevaart (Amsterdam)
Kweekschool voor Zeevaart (Leiden)